Éric Benoit, footballeur français, milieu de terrain.
 Éric Benoit, universitaire, spécialiste de Mallarmé.